Manassas puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Manassas (Georgia), localidad del Estado de Georgia;
 Manassas (Virginia), localidad del Estado de Virginia;
 Manassas Park, localidad del Estado de Virginia;

Música 
 Manassas, grupo musical estadounidense de country rock.